Unter Kontrolle ist der Titel folgender Filme:

 Unter Kontrolle (2008), US-amerikanischer Thriller von Jennifer Chambers Lynch
 Unter Kontrolle (2011), deutscher Dokumentarfilm von Volker Sattel
 Helen Dorn: Unter Kontrolle, deutscher TV-Krimi von Matti Geschonneck
 Tatort: Unter Kontrolle, deutscher TV-Krimi von René Heisig